Lahr kan syfta på:

 Lahr – en stad Baden-Württemberg
 Lahr, Hunsrück – en kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis i Rheinland-Pfalz
 Lahr, Bitburg-Prüm  – en kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm i Rheinland-Pfalz